Кутушево — название населённых пунктов в России:

 Кутушево — село в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Кутушево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.

См. также 
 Кутушев